HMS Starling je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice: 
 HMS Starling (1.) 
 HMS Starling (U66) 
 HMS Starling (P241) 

Starling